Technicolor (techniek), een verzameling technieken voor het maken van kleurenfilms
 Technicolor Motion Picture Corporation, het bedrijf dat deze technieken op de markt bracht
 Technicolor (concern), een Frans bedrijf dat voorgaande bedrijf overnam en later zijn eigen naam in 'Technicolor' wijzigde
 Technicolor Nederland, een Nederlandse dochter van het Franse bedrijf